Xingshan kan syfta på följande orter i Kina:

Xingshan, Hegang, ett stadsdistrikt i Hegang i Heilongjiang-provinsen;
Xingshan, Yichang, ett härad i Hubei-provinsen.
Xingshan (socken i Kina)

WP:Projekt Kina